Нощна стража може да се отнася за:
 Нощна стража, картина от Рембранд
 Нощна стража, роман на Тери Пратчет от 2002 г.
 Нощен патрул, роман на Сергей Лукяненко от 1998 г.
 Нощна стража, филм от 2004 г. по романа на Сергей Лукяненко